Свобода слова в Израиле () — принцип, в соответствии с котором гражданин Израиля имеет право на свободу высказывания своих мыслей.

Источником этого права стали прецедентные решения Верховного суда, основанные на принципах Декларации независимости Израиля. Право человека на свободу слова и самовыражения не закреплено в израильском законодательстве и не включено в основные законы государства. Свобода слова в Израиле получает довольно высокие оценки в рейтингах таких международных организаций, как «Freedom House» и «Репортёры без границ» (см. ниже).

Краткая история 
Как считает судья Хаим Коэн, история свободы слова Израиля уходит своими корнями в Танах и Талмуд. В еврейском праве, как и в других правовых системах, действует принцип: всё, что не запрещено законом — дозволено. Действуют, например, запреты на злословие, на неуважительные высказывания по отношению к отцу и матери, однако всё то, на что нет прямого запрета, разрешается. По его мнению, в истории древнего Израиля наиболее ярким проявлением свободы слова в позитивной форме были речи и предсказания пророков. Именно свободный дух этих предсказаний и объясняет текст Декларации независимости Израиля, где сказано, что государство «будет зиждиться на принципах свободы, справедливости и мира в соответствии с предначертаниями еврейских пророков».

14 мая 1948 года была утверждена Декларация независимости Израиля, правовая сила которой неоднократно обсуждалась Высшим судом справедливости (БАГАЦем). В 1953 году в прецедентном решении по делу «Коль ха-Ам», где речь шла о закрытии СМИ, судья Верховного суда Шимон Агранат, опираясь в своём толковании закона на Декларацию независимости, заложил основы свободы слова в израильском праве. Решение Верховного суда по делу «Коль ха-Ам» не только проложило путь защиты свободы слова, но и послужило примером для целого ряда других прецедентов в области прав человека.

В 1986 году в деле «Лаора» Верховный суд рассмотрел иск об отказе Совета по контролю над фильмами и театральными постановками разрешить постановку пьесы Ицхака Лаора. Совет отметил, что пьеса злостно исказила образ военного губернатора в Иудее и Самарии, сравнивая его правление с нацистским режимом, и что показ пьесы вызовет у зрителей чувство отвращения к ЦАХАЛу и Государству Израиль. Судья Аарон Барак постановил по этому делу, что нельзя ограничить свободу слова, если нет серьёзной угрозы нанесения тяжёлого ущерба общественному порядку.

В 1989 году в деле «Шницера» Верховный суд впервые рассмотрел иск о законности действий военной цензуры. В решении БАГАЦа по этому делу судья Аарон Барак отметил, что безопасность это не только состояние армии, но и крепость морали и приверженность демократическим принципам, среди которых свобода слова занимает важное место. Согласно судье Бараку, ограничить свободу слова можно только в том случае, когда существует твёрдая уверенность в угрозе интересам безопасности и нельзя предотвратить эту угрозу без ущерба свободе слова.

В 1989 году действие Декрета о публичных спектаклях (критика) от 1927 года было приостановлено на два года, а в 1991 году этот закон был отменён.

В августе 1991 года Израиль ратифицировал Международный пакт о гражданских и политических правах, подписанный им ещё в 1966 г.

Право человека на свободу слова и самовыражения не закреплено в израильском законодательстве и не включено в основные законы государства. В 1992 году был принят Основной закон о достоинстве и свободе человека, цель которого защищать достоинство человека и его свободу и закрепить «ценности Государства Израиль как еврейского демократического государства» в основном законе. Согласно этому закону основные права человека следует соблюдать в духе принципов, заложенных в Декларации независимости Израиля. В закон не включено выраженное в явной форме право на свободу слова.

В 2003 году была закрыта оппозиционная радиостанция «Седьмой канал». В 2006 году телеканал RTVi лишили основного источника доходов.

Поведение некоторых представителей средств массовой информации во время Второй ливанской войны в 2006 году подверглось острой критике со стороны общественности.
Комиссия Винограда рекомендовала пересмотреть методы работы военной цензуры и политику открытости ЦАХАЛа по отношению к СМИ в периоды чрезвычайного положения.
В частности, рекомендовалось пересмотреть возможности доступа репортёров к месту военных действий и ведения прямого репортажа с места событий.
Во время военной операции «Литой свинец» в конце 2008 — начале 2009 года уже действовали новые ограничения на работу прессы. Израиль понёс меньшие человеческие потери в период этой операции, однако рейтинг государства в оценках свободы прессы снизился.

Ограничения на свободу прессы 
Свобода слова не рассматривается как абсолютное право. Свобода слова и печати могут быть ограничены законами государства.

В Израиле свобода слова не является абсолютной, так как она не является единственным принципом, которым руководствуется израильская демократия. К другим основным принципам относятся человеческое достоинство, право собственности, надлежащая (беспрепятственная) судебная процедура, общественная безопасность. Когда эти принципы сталкиваются друг с другом, необходимо обеспечить баланс между ними. Баланс в первую очередь устанавливается законодателем. В случае, если законодатель воздержался от этого, баланс между свободой слова и другими принципами устанавливается судом.

Геостратегическое положение Израиля является более сложным, чем большинства других государств. 
Во время Второй ливанской войны ЦАХАЛ практиковал политику открытости по отношению к СМИ, что включало свободный доступ репортёров к месту событий и прямые репортажи с линии фронта. Некоторые репортажи содержали подробные данные о направлении наступления армии и о местах падения ракет в тылу. Госконтролёр отметил в своём отчёте, что в ходе войны СМИ часто публиковали секретную информацию, что недопустимо во время военных действий. Военный корреспондент 9 канала считал, что излишняя открытость мешала армии вести военные операции. Один из авторов газеты «Глобс» высказал опасение, что репортажи давали противнику важную информацию, а военная цензура и Совет по делам прессы не сумели справиться с таким положением. Автор статьи предлагал принять закон, ограничивающий свободу прессы в случаях, когда подвергается угрозе жизнь солдат или мирного населения и мотивировал это так: «Если законодатель счёл нужным защитить достоинство человека, то почему бы ему не защитить жизнь человека?». 
Деятельность СМИ в ходе Второй ливанской войны была расследована комиссией Винограда, которая опубликовала итоги этого расследования в своём отчёте в главе, посвящённой безопасности информации. «Когда национальная безопасность и свобода выражения мнений сталкиваются, безопасность государства важнее свободы выражения, так как безопасность является непременным условием осуществления всех других прав, — сказано в отчёте, — однако ввиду огромного значения свободы выражения следует сократить до минимума её ограничение». В отчёте приводятся критерии баланса между свободой слова и государственной и общественной безопасностью. В деле «Коль ха-Ам» БАГАЦ применил критерий «несомненной уверенности» (near certainty) для оценки угрозы общественной безопасности в случае, когда власти пытались скрыть критику по отношению к себе. В деле «Шницера» этот критерий был распространён на случай, когда речь шла о публикации информации, которая могла помочь противнику в нанесении ущерба государственной безопасности. Комиссия Винограда высказала мнение, что геостратегическое положение Израиля обязывает запрет публикации, способной нанести реальный ущерб безопасности, и применение критерия «разумной уверенности» (reasonable certainty), который является более низкой вероятностной оценкой возможности ущерба безопасности, чем «несомненная уверенность». Критерий «разумной уверенности» был установлен Верховным судом в деле «Тененбойма», когда обсуждалась возможность того, что раскрытие информации поставит под угрозу человеческую жизнь.

К ограничениям на свободу прессы в Израиле можно отнести:
 Лицензии на печатные СМИ и полномочия министра внутренних дел
 Зависимость Управления телерадиовещания от правительства
 Монополия государства на новостные передачи
 Статус «Галей ЦАХАЛ»
 Статус Учебного телевидения
 Перекрёстная собственность на СМИ
 Концессии на коммерческое вещание
 Контроль рекламного рынка
 Декрет о прессе от 1933 года
 Декрет о кинофильмах от 1927 года
 Постановления об обороне (чрезвычайном положении) 1945 года
 Случаи закрытия СМИ
 Существование оппозиционных СМИ
 Военная цензура
 Комиссия редакторов
 Совет по контролю над фильмами и театральными постановками
 Sub judice (дело на рассмотрении суда)
 Постановление о борьбе с терроризмом 1948 года
 Закон о защите частной жизни 1981 года
 Закон о запрете злословия 1965 года
 Запреты на отдельные публикации:
 Подстрекательство к расизму
 Призыв к насилию
 Оскорбление религиозных верований или убеждений
 Запрет на публикацию информации о несовершеннолетних
 Условия получения удостоверения журналиста
 Журналистская этика
 Сокращение госфинансирования организаций, действующих против принципов государства

Новые законодательные ограничения 

В 2010—2011 годаx израильским парламентом было принято несколько законов, которые иногда воспринимаются как попытки ограничения свободы слова в Израиле

 В июле 2011 года был принят Закон о предотвращении ущерба Государству Израиль посредством бойкота<ref name="prb">{{cite web|author=|date=|url=http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/2210C972-7884-481B-805F-E486F5FBC1E9/29067/2304.pdf|title=Закон о предотвращении ущерба Государству Израиль посредством бойкота (ивр.)|publisher=|accessdate=2012-01-10|archiveurl=https://www.webcitation.org/67QFgb44a?url=http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/2210C972-7884-481B-805F-E486F5FBC1E9/29067/2304.pdf#|archivedate=2012-05-05|deadlink=yes}}</ref>, согласно которому предусмотрены санкции против призывающих бойкотировать израильские организации. Некоторые депутаты Кнессета придерживаются мнения, что закон не покушается на свободу слова, а всего лишь даёт возможность потребовать возмещение ущерба, нанесённого бойкотом. Организация «Гуш Шалом» подала БАГАЦ с просьбой отменить закон. В апреле 2015 года БАГАЦ признал правомочным Закон о предотвращении ущерба Государству Израиль посредством бойкота от 1911 года. Вместе с тем, Верховный суд отменил положение закона, допускавшее компенсации пострадавшим от бойкота без доказательства размеров причинённого им ущерба. В решении суда было отмечено, что призыв к бойкоту является нарушением свободы слова, так как имеет место попытка навязать мнение посредством экономического или другого давления и угроз.

 Оценки свободы слова в Израиле 

 Отчёт организации «Freedom House» о состоянии свободы прессы 
Согласно отчёту Freedom House Израиль получил сравнительно высокий рейтинг (самый высокий в своём регионе — Ближнем Востоке и Северной Африке) свободы прессы и является единственной «свободной» страной региона. Отмечая плюрализм и свободу СМИ в Израиле, авторы отчёта высказывают определённую критику в его адрес, но объясняют отдельные случаи ограничения передвижения продолжающимся конфликтом Израиля с палестинскими группировками и некоторыми соседними странами. В отчёте сказано, что основанием ограничения свободы слова служат законы, среди которых Постановление о борьбе с терроризмом, запрещающее поддержку террористических организаций, призывающих к уничтожению Израиля. Отмечены случаи отказа в аккредитации иностранных журналистов, а также запрет на их въезд в Сектор Газа в период проведения операции «Литой свинец». Израильским журналистам, как и другим гражданам страны, требуется разрешение на посещение Сектора Газа и въезд во «враждебные» государства такие, как Ливан и Сирия. В отчёте отмечено, что большинство израильских газет проявляют независимость, некоторые из них свободно критикуют политику правительства и смело освещают случаи коррупции. Несмотря на широкий выбор вещательных СМИ, собственность в этом секторе, по мнению Freedom House, слишком сконцентрирована. В отчете 2011 года Израиль (наряду с Индией, Италией и Южной Африкой) назван страной «с устоявшейся демократией», где свобода слова попадает «под давление».

 Индекс свободы прессы организации «Репортёры без границ» 
Организация «Репортёры без границ» ежегодно публикует Индекс свободы прессы, в котором указан рейтинг разных стран в области свободы прессы и их место в Индексе. Ниже приводятся данные о позиции Израиля в Индексе со времени начала его публикации в 2002 году:

В 2009 году Израиль занял в Индексе 93 место. Рейтинг Израиля упал после того, как он в течение нескольких лет занимал более высокие места. Снижение оценки объясняется цензурными ограничениями во время военной операции «Литой свинец» в секторе Газа. «Репортёры без границы» упоминает в этом отчёте аресты 5 журналистов, некоторые из которых, по мнению организации, были «абсолютно не законными». Трое из этих журналистов были осуждены за предоставление информации врагу, двое других высланы после того, как проникли в Газу на корабле. Рейтинг Израиля был установлен на основании вопросников, заполненных журналистом Гидеоном Леви, представительницей «Репортеров без границ» Соазиг Долле и еще тремя людьми, пожелавшими остаться неизвестными.

В 2010 году Израиль занял 86 место. Улучшив свои позиции в Индексе свободы прессы, Израиль однако не повторил свои прежние более высокие показатели.

 Рейтинг свободы прессы организации «World Audit» 
В опубликованном организацией «World Audit» рейтинге 150 стран по состоянию демократии и свободе прессы на декабрь 2011 года Израиль занял 36 место в мире по свободе прессы и 31 место по состоянию демократии. Рейтинг свободы прессы Израиля, публикуемый этой организацией с 2000 года, колеблется в диапазоне от 36 до 43 места, что свидетельствует о довольно высоком и стабильном уровне свободы прессы. Однако следует обратить внимание на то, что Израиль занимает более низкое место по признаку свободы прессы, чем по состоянию демократии в целом. Позиция Израиля в Индексе свободы прессы, публикуемом организацией «Репортёры без границ», существенно отличается от приведённых здесь результатов, что, видимо, объясняется использованием «World Audit» другой исследовательской методологии.

 Публикации организации «Международная амнистия» 
В своих сообщениях организация «Международная амнистия», известная непропорционально частыми осуждениями Израиля, жестко критикует «антибойкотный» закон 2011 года (вернее Закон о предотвращении ущерба Государству Израиль посредством бойкота) и закон о государственном финансировании организаций (вернее Закон об основах бюджета (поправка № 40)), называя последний «лишь одним из примеров законодательной деятельности Кнессета, которые являются серьёзным нападением на свободу выражения в Израиле». 
Верховный суд Израиля отклонил иск об отмене некоторых положений закона о государственном финансировании организаций и тем самым не подтвердил утверждения организации «Международная амнистия» по поводу нарушения свободы слова. «Антибойкотный» закон находится на рассмотрении Верховного суда и будет преждевременным подводить итог разногласиям между Международной амнистией и израильским законодателем.

 Публикации организации «Хьюман Райтс Вотч» 
В одной из своих публикаций организация «Хьюман Райтс Вотч», проявляющая предвзятость по отношению к Израилю, критикует «антибойкотный» закон, считая, что он нарушает свободу выражения, однако этот закон пока находится на рассмотрении Верховного суда Израиля.

 Примечания 

 См. также 
 Свобода слова
 Цензура
 Дело о маршруте номер 300

 Литература 
 
 

 Ссылки 
 
 
 
 Rosenthal R.'' Freedom of Expression and Freedom of the Press// A Free People in Our Land, 2005
 
 «Организация гражданских прав в Израиле» The Association for Civil Rights in Israel